Klempíř může být:

 klempíř – řemeslník pracující s plechem hlavně ve stavebnictví

příjmení
 Jaromír Klempíř (1944–2016) – český hudebník, skladatel a textař
 Oto Klempíř (* 1963) – český zpěvák, textař, rapper, scenárista, básník a kreativec